Niemcy:
 Kreis Greifswald – była nazwa dawnego powiatu w latach 1806-1952
 Kreis Greifswald – była nazwa dawnego powiatu w latach 1952-1994

Zobacz też:
 Greifswald